Wjatscheslaw Jerschow ist der Name folgender Personen:

* Wjatscheslaw Jerschow (Gewichtheber, 1980) (* 1980), kasachischer Gewichtheber
 Wjatscheslaw Jerschow (Gewichtheber, 1982) (* 1982), russischer Gewichtheber